Евгений Саввич Птухин (1902—1942) — участник гражданских войн в России и Испании, советско-финской и Великой Отечественной войн, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза (21.03.1940).

Биография 

В некоторых источниках год рождения указывается как 1900. Это неверно, и, вероятно связано с тем, что пятнадцатилетний Е. С. Птухин, записываясь добровольцем в Красную Армию, был вынужден прибавить два года к своему возрасту.

С 1918 года в рядах Красной Армии. Работает механиком в авиаотряде, в его составе участвует в Гражданской войне. В этом же году принят в ряды РКП(б)/ВКП(б).

Прошёл путь от рядового лётчика-истребителя до командующего ВВС Ленинградского (март 1938), а затем Киевского округов (июнь 1940).

В 1922 году окончил школу мотористов, в 1929 году — военную авиационную школу и в 1939 году — курсы усовершенствования командного состава при Военной академии Генерального штаба РККА.

28 ноября 1935 года Е. С. Птухину было присвоено воинское звание комбриг.

В 1937 году — командир 142-й истребительной авиабригады Белорусского военного округа.

Под псевдонимом «генерал Хосе (Хозе)» участвовал в Гражданской войне в Испании (командировка длилась с 15 мая 1937 года по 25 февраля 1938 года).
Начал воевать в качестве командира истребительной группы, затем командующий истребительной авиацией, старший советник командующего ВВС Игнасио Идальго де Сиснероса. Ему также было присвоено звание генерала ВВС Испании.

Вместе с тем принимает личное участие в боях:
…Птухин участвовал в десятках боев с немецкими и итальянскими лётчиками. На его счету несколько сбитых самолётов противника — как личных побед, так и в составе группы.

Один из разработчиков плана удара по аэродрому франкистской авиации Гарапинильос (в 10 км от города Сарагоса), который был успешно осуществлён 15 октября 1937 года с большими потерями для противника. Новшеством в тактике удара было то, что это был первый массированный налёт истребителей на аэродром противника. Применение истребителей объяснялось не отсутствием бомбардировщиков, которые также косвенно принимали участие в этой операции: наносили отвлекающий удар по второстепенным объектам. Позднее данная тактика истребительной авиации получила широкое распространение в других военных конфликтах.

С 1938 года — командующий ВВС Ленинградского военного округа. 7 октября 1938 года утверждён членом Военного совета при народном комиссаре обороны СССР. В качестве начальника ВВС Северо-Западного фронта участвовал в Зимней войне.

В январе 1941 года был назначен начальником Главного управления ПВО РККА.

Весной 1941 года назначен командующим ВВС Киевского особого военного округа.

Совместно с начальником штаба генерал-майором Н. А. Ласкиным, несмотря на недостаток средств и материалов, проявил большое внимание строительству укрытий для самолётов на аэродромах, новых посадочных площадок и реконструкции старых, лично контролировал работы по маскировке и рассредоточению самолётов, проверял боевую готовность частей. Благодаря его действиям в Киевском военном округе самолёты располагались менее скученно, чем в Западном особом военном округе.

20 июня 1941 года, накануне войны, Птухин был снят с должности приказом Главного Военного совета ВВС с формулировкой «за высокий уровень аварийности в авиационных дивизиях округа». Однако в связи с перебазированием из Киева в Тернополь Евгений Саввич не узнал о своём освобождении от служебных обязанностей. Вверенные ему части остались без командующего и не были приведены в состояние боевой готовности. 24 июня Птухин был повторно снят с должности.

27 июня 1941 года был арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму.

Осуждён решением Особого совещания при НКВД. В обвинении значилось: Уличается показаниями Смушкевича, Чернобровкина, Юсупова, Иванова и очной ставкой с ним, как участник антисоветского военного заговора. Дал показания, что с 1935 года являлся участником антисоветского военного заговора, куда был завербован Уборевичем, но от данных показаний отказался, признав, что преступно руководил вверенными ему войсками.

По легенде, Е. С. Птухин произнёс фразу: «Если бы я знал — я бы сперва по Отцу Родному отбомбился, а потом бы сел».

23 февраля 1942 года, в «День Красной армии», расстрелян в Саратове по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре.

6 октября 1954 года полностью реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления. 22 мая 1965 ему были возвращены военные награды.

Воинские звания 
 Комбриг — 28.11.1935
 Комкор — 22.02.1938, минуя звание комдива
 Генерал-лейтенант авиации — 04.06.1940

Награды 
 Звание Герой Советского Союза (21.03.1940)
 два Орден Ленина (22.10.1937, 21.03.1940)
 Орден Красного Знамени (08.03.1938)
 Орден Красной Звезды (25.05.1936)
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной армии» (22.02.1938)

Примечания

Литература 
 
 
 М. Сухачев. Небо для смелых: Повесть о Птухине. — М. Молодая гвардия, 1979.
 А. И. Гусев. Гневное небо Испании. М, Воениздат, 1973.
 Шингарев С. И. «Чатос» идут в атаку. — 2-е изд. — : Моск. рабочий, 1986.
 В. В. Гагин. Воздушная война в Испании (1936—1939). — Воронеж: Издательский литературный дом «Воронежский альманах», 1998. ISBN 5-86937-008-8.

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Красные соколы».

Члены КПСС
Участники Гражданской войны в России
Советские военные специалисты в Испании
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Заключённые Бутырской тюрьмы
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Восстановленные в звании Героя Советского Союза
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые военные
Военачальники Великой Отечественной войны
Казнённые в 1942 году
Участники Приграничных сражений (1941)